— младший сын императора на покое Акихито и императрицы Митико, младший брат правящего императора Нарухито, первый в линии наследования Хризантемового трона.

Детство и образование 
Родился 30 ноября 1965 года во дворце Аояма, в Токио. Ему дали имя Фумихито и титул — . Фумихито получил начальное и среднее образование в Гакусюине.

В апреле 1984 году поступил на юридическое отделение университета Гакусюин, где изучал право и биологию. По окончании университета, с октября 1988 года по июнь 1990 года, принц Ая изучал таксономию рыб в Сент-Джонс колледже в Оксфорде. В 1996 году ему была присуждена степень доктора Национальным Университетом за обширные исследования.

В январе 1989 года, по кончине деда, императора Сёва, стал вторым в очереди претендентом на трон после своего старшего брата, наследного принца Нарухито. После женитьбы в июне 1990 года получил титул , возглавив свою владетельную ветвь императорского дома.

В октябре 1996 года принц Акисино получил степень доктора по орнитологии за передовые исследования. Его докторская диссертация называется «Молекулярная филогенетика птиц джунглей, род гребенчатых кур и монофилетическое происхождение домашних птиц». В 1993—1994 годах провёл полевое исследование в Индонезии, в провинции Юньнань в Китайской Народной Республике. Когда его отец был ещё наследным принцем, он предложил употреблять тиляпию из Таиланда как важный источник белка. Тиляпия легко разводится в искусственных условиях, и принц Акисино, будучи также известным как «специалист по рыбе», продолжает и расширяет исследования водной среды вместе с жителями Таиланда.

1 мая 2019 года, с восшествием на императорский престол не имеющего сыновей старшего брата Нарухито, стал наследником Хризантемового трона.

Наследный принц — большой поклонник группы «Битлз», а также активный теннисный игрок. В студенческие годы тогда ещё принц Ая находился в первой десятке парных теннисных игроков в Канто. Также известен как наследник школы каллиграфии Арисугава.

Брак 
29 июня 1990 года принц Фумихито женился на Кико Кавасиме, дочери Тацухико Кавасимы (профессора экономики в университете Гакусюин) и его жены Кадзуё.

Пара познакомилась, когда оба были первокурсниками в Гакусюине. Как и его отец, правящий Император, принц женился на простолюдинке, не принадлежащей по крови к аристократии. После брака он получил титул принца Акисино и разрешение от Экономического Совета Императорского Дома создать новую владетельную ветвь императорской семьи.

Принц и принцесса Акисино имеют двух дочерей и одного сына:

 принцесса Мако (眞子内親王 Мако-найсинно:, рождена 23.10.1991)
 принцесса Како (佳子内親王 Како-найсинно:, рождена 29.12.1994)
 принц Хисахито (悠仁親王 Хисахито-синно:, рождён 6.09.2006)

Поскольку третий ребёнок — мальчик, то он является вторым прямым претендентом на Хризантемовый трон и в конечном счёте (после смерти отца, наследного принца Японии) наследует его, если дядя Хисахито, император Нарухито, не произведёт на свет сына, или если законы о порядке наследования не изменятся.

Родословная

Общественные обязанности 
Принц Акисино исполняет обязанности президента Института орнитологии Ямасина и Японской Ассоциации Зоологических садов и аквариумов. Он также — почетный президент Всемирного Фонда дикой природы Японии, Японской Ассоциации тенниса и Японо-Нидерландской Ассоциации.

Принц и принцесса Акисино поддерживают дружественные связи с иностранными государствами и представляют Японию на различных международных мероприятиях. Например, они посетили Нидерланды в августе 2009 года, чтобы отпраздновать 400-летие торговых отношений между Голландией и Японией. Они были приглашены голландским правительством и стали гостями королевы Беатрикс в Гааге. Их общественные мероприятия составляли: встречи с японоязычными студентами, посещение Дома Зибольда, университетской больницы и двух других музеев. В Голландском Национальном Архиве они посетили открытие крупной выставки, посвящённой предметам, связанным с Японией: «Отсюда до Токио, 400 Лет Торговли с Японией»; их сопровождала Лаурентин, принцесса Нидерландская, которая жила и училась в Японии в юности. Кроме того, это официальное посещение также включило в себя переговоры с Главой голландского правительства.

Награды 
 Национальный орден Заслуг (Парагвай) (2021)

Примечания

Ссылки 

  Their Imperial Highnesses Prince and Princess Akishino and their family at the Imperial Household Agency website
  Press Conference on the Occasion of the Birthday of His Imperial Highness Prince Akishino (2006)

Члены императорского дома Японии
Политики XXI века
Орнитологи Японии